Franciaország
Valle-di-Campoloro, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Valle-di-Rostino, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Valle-di-Mezzana, település Franciaországban, Corse-du-Sud megyében

 Mexikó
Valle de las Palmas, szellemvárossá vált település Mexikó Alsó-Kalifornia államában
Valle de los Cirios, természetvédelmi terület Mexikó Alsó-Kalifornia államában

 Olaszország
Valle d’Aosta, régió Olaszországban
Valle di Cadore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
Valle di Casies, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Valle Lomellina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Valle di Maddaloni, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Valle Mosso, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Valle Salimbene, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Valle San Nicolao, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében

 Spanyolország
Valle de Abdalajís, település Spanyolországban, Málaga tartományban
Valle de Bardají, község Spanyolországban, Huesca tartományban
Valle de Cerrato, település Spanyolországban, Palencia tartományban
Valle de Cofrentes, comarca Spanyolországban, Valencia tartományban
Valle de Hecho, község Spanyolországban, Huesca tartományban
Valle de Lierp,  község Spanyolországban, Huesca tartományban
Valle de Losa, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Mena, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de las Navas, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Oca, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Santibáñez, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Sedano, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de la Serena, község Spanyolországban, Badajoz tartományban
Valle de Tobalina, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Valdebezana, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Valdelaguna, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Valdelucio, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Valle de Zamanzas, község Spanyolországban, Burgos tartományban